Braumann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Braumann (1910–2003), österreichischer Autor
 Hermann Franz Braumann (1686–1750), Bürgermeister von Aachen
 Klaus-Michael Braumann, deutscher Sport- und Allgemeinmediziner
 Lilly Braumann-Honsell (1876–1954), deutsche Autorin, Weltreisende und Seglerin
 Randy Braumann (1934–2020), deutscher Kriegsreporter
 Thomas Braumann (* 1953), deutscher Basketballfunktionär
 Wolfgang Braumann (1938–2017), deutscher Kameramann und Maler